Le Championnat du monde B de rink hockey masculin 2002 est la dixième édition des championnats du monde B de rink hockey, organisé à Montevideo. Les trois premières équipes de cette compétition gagnent le droit de participer au Championnat du monde masculin A de rink hockey 2003 à Oliveira de Azeméis, au Portugal. Les trois équipes rétrogradées du groupe A à la suite du championnat du monde A de rink hockey masculin 2001 sont les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Uruguay, même si la sélection batave décide de ne pas participer à cette compétition.

Participants 
Dix équipes prennent part à cette compétition.

Première phase

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Deuxième phase

Match de classement 

|}

Tableau final

Classement final

Liens externes 
Résultats

2002
Rink hockey
Rink hockey 2002
Événement sportif à Montevideo
2002 en Uruguay